Lista de municípios de Mato Grosso do Sul por população, em ordem decrescente, baseada no censo do IBGE de 2010.

Populacao 2010